Il doppio del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale John Newcombe e Tony Roche per walkover.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1972